Alta Flights — канадская чартерная авиакомпания со штаб-квартирой в городе Эдмонтон (провинция Альберта), работающая на рынке пассажирских и грузовых авиаперевозок Канады и Соединённых Штатов Америки. Главными транзитными узлами (хабами) авиакомпании являются Международный аэропорт Эдмонтон и Международный аэропорт Калгари.



История 
Авиакомпания Alta Flights была основана и начала операционную деятельность в 1986 году.

19 ноября 2001 года компания запустила свой первый регулярный рейс из Эдмонтона в Калгари, затем ввела ещё несколько рейсов, однако 1 января 2006 года все регулярные маршруты были исключены из маршрутной сети перевозчика.

Alta Flights находится в собственности коммерческой корпорации Telford Resources. По состоянию на февраль 2010 года штат сотрудников авиакомпании составл 105 человек.

Флот 
По состоянию на май 2009 года воздушный флот авиакомпании Alta Flights составляли следующие самолёты:

 1 BAe Jetstream 31
 3 BAe Jetstream 32
 4 Beechcraft King Air 100
 2 Beechcraft King Air 350
 3 Cessna Caravan 675
 4 Fairchild Metro 23
 1 Fairchild Metro III
 5 Cessna 172 (используются для аэронаблюдения за трубопроводными системами)

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт авиакомпании Alta Flights

Авиакомпании Канады